Plusieurs musées portent le nom de musée d'Art et d'Histoire en France et en Europe : 
 le musée d'Art et d'Histoire Bruno-Danvin ;
 le musée d'Art et d'Histoire Roger-Rodière ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Baugé ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Chaumont ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Cholet ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Cognac ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Conflans ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Draguignan ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Dreux ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Fribourg ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Genève ;
 le Musée d'Art et d'Histoire de Granville ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Provence à Grasse ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Langres ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Lisieux ;
 le musée d'Art et d'Histoire locale de Montluel ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Montmorillon ;
 le Musée d'Art et d'Histoire de Melun ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Meudon ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Narbonne ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Neuchâtel ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Serpoukhov ;
 le musée d'Art et d'Histoire de Toul ;
 le musée d'Art et d'Histoire du judaïsme à Paris.